Sezona Formule 1 2005 je bila šestinpetdeseta sezona svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 6. marca 2005 z dirko za Veliko nagrado Avstralije, končala pa 16. oktobra 2005 z devetnajsto dirko sezone za Veliko nagrado Kitajske. Dirkaški naslov je osvojil Španec Fernando Alonso, moštvenega pa Renault.

Dirkači in moštva 
Naslednja moštva in dirkači so sodelovali v svetovnem prvenstvu Formule 1 v sezoni 2005.

Rezultati

Velike nagrade

Dirkači

Moštva

Opombe 
 Anthony Davidson (BAR) je dirkal na Veliki nagradi Malezije namesto obolelega Takume Sata (gripa).
 Pedro de la Rosa (McLaren) je dirkal na Veliki nagradi Bahrajna namesto obolelega Juana Pabla Montoye (poškodba rame); Alexander Wurz je zamenjal de la Roso kot tretji dirkač moštva. Na Veliki nagradi San Marina, sta de la Rosa in Wurz zamenjala vlogi.
 Vitantonio Liuzzi in Christian Klien sta oba imela pogodbi z Red Bull Racingom za nastop na vsaj treh dirkah in sta si delila mesto dirkača v ekipi. Klien je nastopil na prvih treh dirkah; Liuzzi ga je zamenjal na Velikih nagradah San Marina, Španije, Monaka in Evrope; Klien se je vrnil za Veliko nagrado Kanade ter nato dirkal do konca sezone.
 Robert Doornbos je bil tretji dirkač Jordana na devetih od prvih enajst dirk sezone. Franck Montagny ga je zamenjal na Veliki nagradi Evrope; Jordan ni smel uporabljati tretjega dirkalnika na Veliki nagradi Kanade zaradi uporabe prevelikega števila pnevmatik na prejšnji dirki. Nicolas Kiesa ja zamenjal Doornbosa od Velike nagrade Nemčije dalje.
 Robert Doornbos je zamenjal Patricka Friesacherja v Minardiju od Velike nagrade Nemčije dalje zaradi sponzorskih razlogov.
 Nobeno Michelinovo moštvo ni nastopilo na Veliki nagradi ZDA zaradi varnostnih razlogov, tako da je tam dirkalo le šest dirkačev.
 Chanoch Nissany je bil tretji dirkač Minardija na Veliki nagradi Madžarske.
 Enrico Toccacelo je zamenjal Chanocha Nissanyja, Minardijevega tretjega dirkača na Veliki nagradi Turčije.
 Antônio Pizzonia je zamenjal Nicka Heidfelda v Williamsu za Veliko nagrado Italije, ker se je Heidfeld pritoževal nad glavoboli. V začetku tistega tedna je namreč v Monzi doživel hudo nesrečo. Pizzonia je spet zamenjal Heidfelda tudi za zadnje tri dirke sezone, ker se je Heidfeld poškodoval v nesreči z motorjem.
 Na Veliki nagradi Madžarske se je West McLaren Mercedes preimenoval v Team McLaren Mercedes.

2005
2005 v športu